Luis Martínez Noval (1948-2013), homme politique espagnol
 (1925-2008), boxeur espagnol
 (né en 1955), boxeur cubain
 (né en 1965), judoka portoricain
 (né en 1966), athlète guatémaltèque
 (né en 1973), skipper espagnol
 Luis Enrique Martínez (né en 1978), footballeur colombien ;
Luis Martínez (né en 1985), joueur de baseball américain
 (né en 1991), footballeur guatémaltèque
 (né en 1995), nageur guatémaltèque